«My Way» () ― песня шотландского диджея и продюсера Кельвина Харриса, выпущенная 16 сентября 2016 года. Она заняла 4-е место в британском чарте синглов. За пределами Великобритании песня возглавила чарты в Чехии и Венгрии и вошла в первую 10-ку в Австралии, Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Израиле, Ливане, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвае, Польше, Республике Ирландия, Словакии, Швеции и Швейцарии, а также в первую 20-ку чартов в Канаде, Дании, Финляндии, Италии, Португалии и Испании.

История 
6 сентября 2016 года Харрис загрузил обложку сингла в Twitter и Instagram. Харрис анонсировал сингл вместе с его официальным оформлением на своей странице в Twitter 12 сентября 2016 года, за пять дней до его выхода.

Харрис заявил в интервью британской радиостанции Heart , что текст песни посвящены его работе в продуктовом магазине и тому, как это помешало ему переехать в Лондон, чтобы стать диджеем.

Музыкальное видео 
Клип на эту песню был выпущен на YouTube 28 октября 2016 года через официальный аккаунт Кэлвина Харриса в Vevo. Режиссером стал Эмиль Нава.

Коммерческий успех 
В США «My Way» дебютировал под номером 24 в Billboard Hot 100 8 октября 2016 года. Сингл открылся под номером 4 в цифровых песнях с 53 000 загрузок и под номером 45 в потоковых песнях с 6 миллионами американских потоков за первую полную неделю.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2016 года
Песни 2016 года
Песни Кельвина Харриса
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии